Montagnards bezeichnet

 die Mitglieder der Bergpartei in der Französischen Revolution
 eine liberale Schweizer Partei in der Mitte des 19. Jahrhunderts, welche in den Neuenburgerhandel involviert war
 Montagnards (Vietnam), Sammelbegriff für indigene, Katu-, Bahnar- oder chamisch-sprachige Bergvölker in Vietnam
 Khmer Loeu, eine vergleichbare Sammelbezeichnung in Kambodscha
 Lao Soung und Lao Theung, vergleichbare Sammelbezeichnungen in Laos